Le mot socle, de l'italien , désigne initialement la base sur laquelle repose une colonne. Plus généralement, il désigne une base, supposée solide, sur laquelle repose un objet (buste, croix, vase) au sens propre, ou un concept (théorie) au sens figuré.

Sciences et techniques

Sciences de la Terre 
 Un socle cristallin, ou simplement socle, est un ensemble induré composé de roches métamorphiques ou magmatiques plissées puis pénéplanées, formées au cours d'un ou plusieurs cycles orogéniques. Le socle est généralement recouvert d'un manteau sédimentaire.

Culture et société

Architecture 
 Une configuration socle-bloc est une configuration de bâtiment en deux volumes : une tour qui surmonte un socle plus étendu et moins haut.

Éducation 
 Le socle commun des connaissances et des compétences, défini en France par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École de 2005, est un ensemble de connaissances, de compétences et d'attitudes fondamentales qui sont censées être acquises par les élèves à la fin de la période d'instruction obligatoire (à 16 ans).

Éthique 
 Le socle commun des valeurs kanak est un ensemble de normes et d'images sociales ou culturelles définies et compilées par les autorités coutumières de Nouvelle-Calédonie dans les années 2010 pour servir de fondement à l'identité et au droit coutumier spécifiques aux populations autochtones mélanésiennes de Nouvelle-Calédonie.

Monuments 
 Le socle de croix de Villerouge-Termenès est un socle situé en France sur la commune de Villerouge-Termenès (département de l'Aude, région Languedoc-Roussillon).
 Le quatrième socle de Trafalgar Square est l'un des quatre piédestaux situés aux coins de Trafalgar Square, une place publique de Londres (Royaume-Uni). Socle de l'angle nord-ouest, il a la particularité de ne porter aucune statue.